Chapelle Notre-Dame-de-Lorette de Conliège (Jura) ;
 Chapelle Notre-Dame-de-Lorette de Sainte-Julie (Ain) ;
 Chapelle Notre-Dame-de-Lorette à Saint-Épain (Indre-et-Loire).

 Ermita de Nuestra Señora de Loreto à Tembleque (ruine).

Voir aussi 
 
 

NotreDameLorette
~